Волошин Іван Іванович (1905–1973) — український радянський письменник.
 Волошин Іван Миколайович (народився 1934) — український географ.
 Волошин-Берчак Іван (помер 1942) — генерал-хорунжий Армії УНР.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок